SCAM peut faire référence à :

 la Société civile des auteurs multimédia : une société française de perception et de répartition de droits d’auteur (SPRD) ;
 les Sports de combat et arts martiaux : une appellation française désignant l'ensemble des activités sportives modernes (activités de préhension et activités de percussion avec et sans armes) et des activités de combat anciennes (arts de combat avec et sans armes). Ce sigle est proposé en 1973 par le Français Alain Delmas, enseignant et formateur en sports de combat ;
  : un terme argotique anglais signifiant « arnaque » et définissant une escroquerie matérielle ou morale. Sur Internet par exemple, le principe général repose sur l'envoi de courriels par des escrocs qui cherchent à gagner la confiance de personnes dans le but de leur extorquer de l'argent (voir « Fraude 4-1-9 ») ;
 Romance scam est le nom en anglais de l'escroquerie sentimentale.
  : un téléfilm américain réalisé par John Flynn en 1993.

Notes et références